Rau steht für:
 Rau (Insel), eine Insel der indonesischen Nordmolukken
 Rau (Ohlstadt), 890 m hohe Erhebung bei Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Personen:
 Rau (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kereopa Te Rau († 1872), Führer des Pai Marire

Unternehmen:
 Rau Landtechnik
 Walter Rau (Schiff), Walfangmutterschiff, siehe Walfang
 Walter Rau Lebensmittelwerke
 Walter Rau Verlag, Düsseldorf
 Villa Rau

rau (vormals rauh,) als deutsches Adjektiv steht für:

 Rauheit als Eigenschaft von Flächen
 Rauheit (Bildbearbeitung) in der Bildbearbeitung
 Rauhigkeit (Akustik) als akustische Empfindungsgröße

RAU steht als Abkürzung für:
 Randse Afrikaanse Universiteit oder Rand Afrikaans University, aufgegangen in der Universität Johannesburg
 Read and understood (gelesen und verstanden)
 reformARTunit
 Royal Agricultural University
 Russisch-Armenische Universität

Siehe auch:

 Rau IX
 Rauh
 Rhau
 Rhaw
 Rouw
 Reu

RAU